Jacques Bigot peut faire référence à :
 Jacques Bigot (1651-1711), missionnaire jésuite ;
 Jacques Marie Frangile Bigot (1818-1893), entomologiste français ;
 Jacques Bigot (1952-), maire d'Illkirch-Graffenstaden et sénateur du Bas-Rhin ;
 Jacques Bigot (1953-), footballeur français.